Iwatsuki kan som auktorsförkortning betyda:

 Kunio Iwatsuki
 Yukio Iwatsuki
 Zennoske Iwatsuki

Robotskapade auktorsförkortningar